Salt Lake kan syfta på:

 Salt Lake City – en stad i Utah, USA
 Salt Lake County – ett administrativt område i Utah, USA
 Real Salt Lake – ett fotbollslag från Salt Lake City
 Salt Lake-templet –ett mormontempel i Salt Lake City
 Great Salt Lake – en sjö i Utah, USA, se Stora Saltsjön
 Salt Lake 2002 – ett datorspel
 Salt Lake Stadion – en idrottsarena i Indien

Se även
 Saltlake – en vätska med hög salthalt